Horen, zien en zwijgen (uitdrukking)
 Horen, zien en zwijgen (nummer), is een nummer van Will Tura